Lovis steht für: 

 Lovis (Schiff), deutsches Traditionsschiff
 Lovis (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname

Lovis ist der Familienname folgender Personen:
 François Lovis (1817–1890), Schweizer Architekt
 John Donald Lovis (1930–2017), neuseeländischer Botaniker